Vouvray kan syfta på: 

 Vouvray, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire
 Vouvray-sur-Huisne, fransk kommun i departementet Sarthe
 Vouvray-sur-Loir, fransk kommun i departementet Sarthe